Александр Андреевич Хомяков (5 марта 1969) — советский и российский футболист, играл на позиции вратаря. Ныне тренер.

Карьера 
Александр Хомяков — воспитанник ДЮСШ города Каспийска. Профессиональную карьеру начинал в 1987 году в махачкалинском «Динамо». В 1991 году перебрался в саратовский «Сокол». С 1992 по 1995 защищал ворота волжского «Торпедо». Далее играл в «Спартаке» Нальчик, «Диане» Волжск и в «Салюте» Саратов, пока в 2001 году не перебрался в Казахстан, где выступал за «Есиль» Кокшетау, в 6 матчах пропустил 15 мячей и вскоре покинул клуб. В 2003 году играл за «Спартак» Йошкар-Ола. Завершил карьеру в волжском «Торпедо».

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Спартак-д» Нальчик
Игроки ФК «Диана»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Салют» Саратов
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Спартак» Йошкар-Ола
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Машал»
Тренеры ФК «Андижан»